Хо́лфин — фамилия московской театральной династии:

 Холфин, Александр Николаевич (род. 1936) — российский артист балета и режиссёр.
 Холфин, Анатолий Сергеевич (1911—2012) — советский артист балета, балетмейстер, сценический псевдоним Тольский.
 Холфин, Борис Сергеевич (1913—1992) — советский артист балета.
 Холфин, Николай Сергеевич (1903—1979) — советский артист балета и балетмейстер.

 Холфина, Серафима Сергеевна (1907—1988) — советская артистка балета и педагог, автор книги «Вспоминая мастеров московского балета».